Gran Hermano – kolumbijska wersja Big Brotheraa. Premiera show była 27 lipca 2003 roku. W Kolumbii doszło tylko do 1 edycji. Stacją telewizyjną była Caracol TV. Prowadzącymi reality-show byli Adriana Arango, Carlos Calero.

1 edycja 
Start: 27 lipca 2003 rok 
Koniec: 10 listopada 2003 rok
Dni: 107

Uczestnicy:
Finaliści:
 Monica (zwyciężczyni)
 Juan Carlos – 2 miejsce
 Roman – 3 miejsce

Reszta:
 Camilo
 Arcenia
 Andres
 Lina
 Andrea
 Ana mari
 Carolina 
 Ramon 
 Maria 
 John Henry 

Odeszli na własne życzenie: 
 Clara

Programy formatu Big Brother
Telewizja w Kolumbii